( au pluriel) est un mot anglais signifiant « criminel ». Il peut faire référence à :

Bande dessinée 

 Criminal, série de bandes dessinées publiées par Icon Comics.

Musique 

 , chanson de Britney Spears (2011) ;
 , chanson de Fiona Apple (1997) ;
 Criminal, chanson de Natti Natasha et Ozuna (2017) ;
 Criminal, groupe de thrash metal chilien.

Cinéma 
 , film muet américain d'Allan Dwan (1913) ;
 , film indien de S. Babu (1975) ;
 , thriller indien de Mahesh Bhatt (1995) ;
 , film de Gregory Jacobs (2004) ;
 , film britannico-hongrois de Reg Traviss (2015) ;
 , film américain d'Ariel Vromen (2016).
 Criminal Squad, film américain de Christian Gudegast (2018).

Voir aussi